Název Chloumek mají:
lidská sídla
 1. Chloumek (Boháňka), část obce Boháňka v okrese Jičín
 2. Chloumek (Libice nad Doubravou), část městyse Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod
 3. Chloumek (Úbislavice), část obce Úbislavice v okrese Jičín
 4. Chloumek (Dobrovice), část obce Dobrovice v okrese Mladá Boleslav
 5. Chloumek (Kasejovice), část obce Kasejovice v okrese Plzeň-jih
 6. Chloumek (Mírová pod Kozákovem), část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
 7. Chloumek (Mělník), část města Mělník
 8. Chloumek (Újezd u Chocně), část obce Újezd u Chocně v okrese Ústí nad Orlicí
nebo je součástí názvu sídla:
 9. Český Chloumek, část obce Útvina v okrese Karlovy Vary
 10. Německý Chloumek, část obce Bochov v okrese Karlovy Vary

hory a vrchy 
 12. Chloumek (Velichovecká plošina, 292 m) – vrchol východně od obce Habřina s kostelem sv. Václava v okrese Hradec Králové 
 13. Chloumek (Velichovecká plošina, 337 m) – vrch severně od obce Velichovky v k. ú. Litíč v okrese Trutnov 
 14. Chloumek (Českodubská pahorkatina) (384 m)– vrchol jihozápadně od vsi Petrašovice části obce Bílá v okrese Liberec 
 15. Chloumek (Český les) (730 m) – vrchol jižně od Lesné v okrese Tachov 

chráněná území
 16.Chloumek (přírodní památka), přírodní památka na vrchu Chlum (259 m) v Českém středohoří u obce Bečov

místa s podobným názvem:
 17. Chloumky – část obce Holovousy v okrese Jičín

Podobné názvy 
 Chlumeček
 Chloumeček
 Chlumek (rozcestník)
 Chlumec
 Chlomek
 Chlum

Externí odkazy